

Населені пункти та їхні частини

 Хойново — село в гміні Бобровіце Кросненського повіту Любуського воєводства
 Хойново — село в гміні Черніце-Борове Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Хойново — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Хойново — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Хойново — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Хойново — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Хойново — село в гміні Толькмицько Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хойново — частина села Здройкі в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Хойново — частина села Ясень у гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки